Bieling ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bieling (* 1973), deutsche Forst- und Landschaftswissenschaftlerin 
 Franz Ignaz Bieling (auch Franz Ignatz Bieling; um 1700–1757), deutscher Organist und Komponist 
 Friedrich Wilhelm Conrad Bieling (1801–1885), deutscher Kaufmann, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Günter Bieling (1921–2008), deutscher Maler, Theatermaler und Grafiker
 Gustav Philipp Jakob Bieling (1744–1816), deutscher Buchdrucker und Nürnberger Magistratsrat
 Günther Bieling (* 1921), deutscher Maler
 Hans-Jürgen Bieling (* 1967), deutscher Politikwissenschaftler
 Joachim Bieling, deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 John H. Bieling (1869–1948), US-amerikanischer Sänger
 Lorenz Bieling, deutscher Verleger 
 Raban Bieling (* 1993), deutscher Schauspieler
 Rainer Bieling (* 1950), deutscher Journalist und Medienentwickler
 Richard Bieling (1888–1967), deutscher Mediziner
 Roberta Bieling (* 1975), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin

Bieling ist Bestandteil des Namens folgender Orte:

 Deutsch Bieling, Ort der Gemeinde Heiligenbrunn, Österreich
 Ungarisch Bieling, Gemeinde im Komitat Vas, Ungarn

Bieling steht für:
 Bieling Architekten, ein deutsches Architekturbüro

Siehe auch:
 Bielig